Александр Неверовский:
 Неверовский, Александр (1824—1892) — польский писатель и журналист XIX века эпохи Царства Польского в составе Российской империи.
 Неверовский, Александр Андреевич (1818—1864) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Неверовский, Александр Фёдорович (1844—1892) — генерал-майор, начальник войскового штаба терского казачьего войска.